Farina Pao Paucar Franco (Medellín, 16 de septiembre de 1986), conocida simplemente como Farina, es una cantante, rapera y actriz colombiana, conocida por temas como «Mucho pa ti», «Pum Pum», «A Fuego», entre otros. Es una de las pioneras de la música urbana en Colombia y fue la primera mujer en su país en incursionar en el género en el reality El factor X (2005) y lanzó su primer trabajo con una disquera en 2012, con el álbum Del Odio Al Amor.

Es una de las artistas latinas más importantes de la música urbana, reconocida por ser de las pocas dentro de la industria que tiene la habilidad tanto de cantar como de rapear. Sus canciones tienen alta popularidad en plataformas digitales, ha logrado 6 canciones en los charts de Billboard en los Estados Unidos y dos nominaciones a los Grammy Latinos.

En 2017 se convierte en la segunda colombiana (después de Shakira) que firma con la compañía Roc Nation, del rapero Jay-Z . A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Wyclef Jean, Natti Natasha, Arcángel, J Álvarez, Fanny Lu,  Sech, Maluma, Thalía, entre otros.

Biografía 
De ascendencia peruana y libanesa, la vocación musical la heredó de su familia materna en donde son músicos de folclore, como Totó la Momposina, prima abuela de Farina. Desde niña se apasionó por sonidos urbanos afroamericanos y caribeños. Hoy en día es una artística ecléctica que transita entre el hip-hop, R&B, dancehall, reggae, reguetón, trap, cumbia colombiana, entre otros.

A sus 18 años se dio a conocer en el concurso de talento Factor X obteniendo el tercer lugar entre más de 45.000 mil aspirantes y convirtiéndose en la primera mujer de la música urbana en Colombia. Ese mismo año tuvo su primer éxito comercial en las radios con la canción «Sólo con palabras» con Julio César Meza, que hizo parte de la banda sonora de la telenovela colombiana Juegos prohibidos.

Carrera musical

2007-2011: Debut como cantante y actriz 
En 2007 lanza el sencillo «Regresa a mí» y su álbum "Yo Soy Farina" de la mano de RCN música. En 2009 lanzó «Hasta el final» y en 2010, alejada de la industria en la isla de San Andrés, se dedicó a crear canciones con otros artistas isleños, lo que consolidó su pasión por el Dancehall.

Farina regresa profesionalmente en el 2011 con la serie de televisión colombiana Tres Milagros, la más vista del 2011 en Colombia y en la que debutó como actriz protagónica interpretando a Milagros Cruz «Nikita». Fue nominada como Mejor actriz colombiana y Revelación del año en los Premios TVyNovelas (Colombia). La producción se transmitió en Panamá, Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos. La colombiana escribió la canción «Milagros Cruz», que hace parte de la banda sonora de la novela y está incluida en Del Odio Al Amor, el segundo álbum de la cantante.

2012-2015: Consolidación musical 
En 2012 lanza su segundo album titulado Del Odio al Amor el 4 de julio del mismo año. Este compilado de canciones escritas por Farina y producidas por DJ Largo cuenta con la participación de Rayo y Toby, Pipe Calderón, José Gaviria y Fernando «Toby» Tobón. El álbum cuenta con canciones como «Soñar No Cuesta Nada», «Milagros Cruz» y su éxito internacional «Pongan Atención». El álbum le valió el premio a Mejor artista femenina en los Premios Mi Gente de Colombia en el 2013.

«Pongan Atención», logró entrar a los 10 primeros lugares del Hot Ranking del canal HTV  y permitió la entrada de Farina a varios mercados en América Latina. En 2013 lanza el sencillo «Ácido» en colaboración con Rayo y Toby y «Pum Pum» en colaboración con Ñengo Flow, uno de sus mayores éxitos, incluido en el álbum Reggaeton Hits 2014, el compilado de música urbana más importante en Europa producido por Universal Music Spain. 

En 2015, Farina sorprende con «Jala Jala» con el reguetonero J Álvarez que permitió ver el talento de la artista como bailarina en la coreografía del video, además de un impactante cambio físico que le valió elogios y más popularidad. Ese mismo año es nominada como mejor artista femenina en los premios Heat Latin Music Awards junto a Shakira y Gloria Trevi.

2016-2020: Disquera Internacional y debut en Billboard USA 
Bajo el sello La Commission, Farina lanza en 2016 los sencillos «Si Ellos Supieran» con Bryant Myers y «Copas de Vino». En esta nueva etapa trabajó con Wyclef Jean (The Fugees, Shakira), quien fue su productor general y con el que hizo canciones como Casanova, Hendrix Remix y Party Started. Fue justamente Wyclef Jean quien postuló a Farina para el concurso Artist of Tomorrow de los Grammy Awards y la cadena CBS, donde fue la única latina nominada.

En 2017, Farina es firmada también por la disquera del rapero Jay-Z, Roc Nation y, junto a la compañia La Commission, lanzan el sencillo «Mejor que yo»,que llega al top 10 del listado urbano en Colombia y conquista los primeros lugares en Perú, El Salvador y Honduras. Meses después, estrena  «Todo», «El Problema» y «Mucho pa ti», que se convertiria en una de sus canciones en solitario más más exitosas.

Farina se presenta por primera vez en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York junto a J Balvin, Luis Fonsi, Zion & Lenox, Jowel & Randy y Nacho; en el Festival SXSW en Austin, Texas, en el Festival Viña del Mar y abre los conciertos de Romeo Santos en Denver, Phoenix, Los Ángeles, Monterrey, Ciudad de México, Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile.

En mayo del 2018 Farina abandona Roc Nation y se une al catálogo de Sony Music Latin, que inaguró esta nueva era con los sencillos «Ego», «Superarte» y la primera colaboración femenina de Farina: «De Lunes a Jueves» con Leslie Grace.

En 2019 Farina gana más protagonismo en la industria luego de viralizar sus freestyles en redes sociales, algunos que luego se volverian canciones oficiales. Fue un año marcado por participar en canciones de artistas como Beatriz Luengo, Leslie Grace, Sech, Abraham Mateo, Carlos Baute, Fanny Lu y Maluma. Sencillos como «Perras Como Tu», «Olvídame», «Fariana» y «Como una Kardashian» llevaron a Farina a una gira que comenzó en Medellín y terminó con shows en varias ciudades de España.

En 2020, Farina conquista por primera vez los charts de Billboard con su canción «Así Así» en colaboración con Maluma en los Latin Rhythm Airplay (#22), Latin Airplay (#41) y Latin Pop Airplay (#27). Y en el mismo año debuta con su primera canción en solitario «A Fuego», que llegó a ocupar la posición #25 en la lista de Latin Rhythm Airplay. Farina también sorprendió con una alianza con la cantante mexicana Thalía que resultó en el reality show Latin Music Queens y tres canciones juntas: «Estoy Soltera» con Leslie Shaw, «Ten Cuidao» y «TICK TOCK» con Sofía Reyes.

2021: FloWres y nominación a Latin Grammy. 

En enero de 2021, su sencillo «Read My Lips» (2020), con la cantante rumana Inna, alcanzó el puesto número diez en la lista Airplay 100 de Rumania. 

Gracias a la participación de Farina en «Las Nenas» con Natti Natasha, Cazzu y La Duraca y «Trakata» con Ptazeta, Farina aumenta significativamente su base de fans en Estados Unidos, México y España y en 2021, lanza un EP colaborativo de 6 canciones con Arcángel titulado FloWres, el primer EP del género urbano entre un hombre y una mujer. El sencillo «La Boca» del EP llegó a las posiciones #23 en Latin Rhythm Airplay y #49 en Latin Airplay de Billboard. El EP Flowres serÍa el último trabajo realizado con Sony Music y desde finales del 2021, Farina continua su carrera sólo con el mismo sello independiente con el que trabaja desde el 2016: La Commission.

A finales del 2021 Farina recibe su primera nominación a los Latin Grammy con la canción «A Fuego», que la llevó a presentarse en el show de apertura de la ceremonia junto a Gloria Estefan.

2022: Gira Internacional y debut en el cine 
El 2022 puede ser considerado uno de los mejores años de Farina: además de recibir su segunda nominación a los Grammy Latinos con «Freestyle 15», Farina debuta en el cine como protagonista de la película «Flow Calle», que fue exibida en 60 países. Fue un año marcado por grandes hits como «Fiesta» (con Ryan Castro) , «Bendecido» con El Alfa y «Soy Mama Remix» con Yailin y La Insuperable. También debutó por primera vez en el mercado brasileño con el remix «Barbie - Spotify Singles» junto a Dulce Maria, Rebecca y Mc Danny. 

En 2022 Farina hace historia al convertise en la primera cantante latina en ser portada de la revista PlayBoy México.

Además de recibir  4 nominaciones en el Premio Lo Nuestro, Farina realiza su tour más extenso hasta el momento con más de 20 fechas en República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, España y Holanda. Farina cierra el 2022 con el lanzamiento  «La HP», canción exclusiva para Spotify.

2023: Tercer álbum de estudio 
En medio de rumores de embarazo, Farina lanza en 2023 la canción «Adicto» con el puertoriqueño Yandel que hace parte del álbum "Resistencia" del boricua . Se espera que Farina lance se tercer álbum de estudio entre abril y mayo del 2023 y que la canción «La HP» sea lanzada en todas las plataformas digitales con vídeoclip oficial.

Discografía 
Álbumes de estudio

 2012: Del odio al amor

 2021: FloWres (con Arcángel)

Filmografía

Premios y nominaciones

Referencias 

Cantantes femeninas de Colombia
Cantantes de música urbana
Raperos de Colombia
Nacidos en Medellín
Raperas